La Guitarra kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Guitarra, Guerrero, General Heliodoro Castillo, 
 La Guitarra, Chihuahua, 

Robotskapade Mexikoförgreningar